Вторая лига 2007/2008 годов () — 60-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2007/2008 на 90minut.pl
 Первая лига 2007/2008 на rsssf.com

2007/2008
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2007 году
Спорт в Польше в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008